Noyes steht für:
 Noyes (Minnesota), Ort im Kittson County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Noyes (Band), US-amerikanische Band

Noyes ist der Familienname folgender Personen:
 Albertina Noyes (* 1949), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Alfred Noyes (1880–1958), britischer Dichter
 Amber Skye Noyes (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Arthur Amos Noyes (1866–1936), US-amerikanischer Chemiker
 Charles K. Noyes, US-amerikanischer Musiker
 Diarmuid Noyes (* 1988), irischer Schauspieler
 Edward F. Noyes (1832–1890), US-amerikanischer Politiker
 Eli Noyes (* 1942), US-amerikanischer Animator, Grafikdesigner und Regisseur
 Eliot Noyes (1910–1977), US-amerikanischer Architekt und Industriedesigner

 H. Pierre Noyes (1923–2016), US-amerikanischer Physiker

 Joseph C. Noyes (1798–1868), US-amerikanischer Politiker
 Julieta Valls Noyes (* 1962), kubanisch-amerikanische Diplomatin
 Kenny Noyes (* 1978), US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Maty Noyes (* 1997), US-amerikanische Musikerin
 Richard M. Noyes (1919–1997), US-amerikanischer Physikochemiker
 Robert W. Noyes (* 1934), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 Noyce
 Noise